Film
 Pressure (1976), een Britse film van Horace Ové
 Pressure (2002), een Amerikaanse film van Richard Gale
 Pressure (2015), een Britse film van Ron Scalpello
Muziek
 Pressure (Billy Joel), een single van Billy Joel
 Pressure (Martin Garrix ft. Tove Lo)
 Pressure (Muse), een single van Muse
 Pressure (Nadia Ali), een single van  Nadia Ali, Starkillers & Alex Kenji